Willmeroth steht für
 Willmeroth, einen Ortsteil der Stadt Königswinter im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Peter Willmeroth (1936–2012), deutscher Bauunternehmer und Projektentwickler
 Sandra Willmeroth (* 1970), deutsche Journalistin und Autorin
 Haus Willmeroth, Neorenaissancehaus in Köln